Vanessa Karen White (Yeovil, 30 de outubro de 1989) é uma cantora, compositora, modelo, atriz inglesa, filha de mãe filipina e pai inglês. Integrante da girlband britânica The Saturdays, é a cantora principal da banda,.

Vanessa é uma das cinco integrantes do grupo inglês The Saturdays. A banda teve seis top 10 hits, quatro top 5 hits e dois em segunda posição e um número um, "If This Is Love", "Up", "Issues", "Just Can't Get Enough" para a Comic Relief, "Forever is Over", "Ego" e "What About Us". A banda é formada por Mollie King, Una Foden, Frankie Sandford, Vanessa White e Rochelle Humes. Junto com as The Saturdays participou de uma tour sold out, e uma mini tour na Ásia. Apareceu no programa Popstar to Operastar.

Membros de The Saturdays
Cantoras do Reino Unido
Cantores de R&B contemporâneo do Reino Unido‎
Cantores de música pop do Reino Unido
Compositores do Reino Unido
Naturais de Somerset
Britânicos de ascendência filipina